Het geslacht riddervissen (Equetus)
Gevlekte riddervis (Equetus punctatus)
Gebande riddervis (Equetus lanceolatus)
Gestreepte riddervis (Pareques acuminatus)
Alternatieve naam voor Trekzalm (Salvelinus alpinus)